Zook ist der Familienname folgender Personen:

 John Zook (1947–2020), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Samuel K. Zook (1821–1863), US-amerikanischer Brigadegeneral im Sezessionskrieg